Wadi al-Uyun ist der Name folgender Trockentäler:

 Wadi al-Uyun (Tunesien) in Tunesien 
 Wadi al-Uyun (Syrien) in Syrien
 Wadi al-Uyun (Westjordanland) im Westjordanland